5-й Чемпионат Европы по гандболу среди мужчин прошёл с 25 января по 3 февраля 2002 года в шести городах Швеции. Впервые в истории европейских первенств чемпионский титул выиграли хозяева соревнования. Для сборной Швеции эта победа была третьей подряд и четвёртой за всё время её выступлений в турнирах сильнейших команд континента.

Отборочные игры 
Матчи проходили с 3 января по 19 сентября 2001 года. От отборочных игр были освобождены сборная Швеции как победитель предыдущего европейского первенства и команда страны-организатора чемпионата, а также сборные Испании, России, Франции и Словении, занявшие места со 2-го по 5-е на ЕВРО-2000.

Групповой этап

Стыковые матчи

Финальный турнир

Арены 

 Стокгольм — Globen (16 000)
 Гётеборг — Scandinavium (12 000)
 Вестерос — ABB Arena (5800)
 Хельсингборг — Idrottens hus (2700)
 Шёвде — Arena Skövde (2400)
 Йёнчёпинг — Kinnarps Arena (7000)

Первый групповой этап

Группа А (Гётеборг) 

25 января

26 января

27 января

Группа B (Хельсингборг) 

25 января

26 января

27 января

Группа C (Шёвде) 

25 января

26 января

27 января

Группа D (Йёнчёпинг) 

25 января

26 января

27 января

Второй групповой этап 
На втором этапе учитывались результаты матчей первого раунда со сборными, которые не выбыли из соревнований. В таблицах эти результаты показаны курсивом.

Группа I (Гётеборг) 

29 января

30 января

31 января

Группа II (Вестерос) 

29 января

30 января

31 января

Классификационные матчи (Стокгольм) 
2 февраля

За 11-е место

За 9-е место

За 7-е место

За 5-е место

Плей-офф (Стокгольм)

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал 

Ход матча: 0:1, 2:1, 2:3, 3:4, 5:5 (11.), 5:7 (13.), 6:8, 7:8, 7:9, 8:9 (17.), 8:11 (24.), 11:11 (26.), 12:12, 12:13, 14:13 — 14:14, 16:15 (35.), 18:16 (40.), 18:17, 20:17 (43.), 20:20 (48.), 21:20 (50.), 21:23, 22:23, 22:25 (54.), 26:25 (59.), 26:26 — 26:27, 27:27 (62.), 27:29 (65.), 28:29, 28:31, 29:31, 29:33, 31:33.

Итоговое положение

Квалификации 
Призёры чемпионата Европы квалифицировались на чемпионат мира 2003 года. Команды, занявшие 1—5-е места, завоевали право участвовать в первенстве Европы-2004.

Ссылки 
 ЕВРО-2002  на сайте Европейской гандбольной федерации
 ЕВРО-2002 на сайте ehf-euro.com
 Подробности чемпионата на сайте немецкого клуба «Киль»

Чемпионаты Европы по гандболу
2002 год в гандболе
Спорт в Швеции в 2002 году
Чемпионаты Европы в Швеции
Январь 2002 года
Февраль 2002 года
Чемпионаты Европы в 2002 году
Международные соревнования по гандболу в Швеции